Международный мастер — шахматное звание, присваиваемое ФИДЕ с 1950 года шахматистам и шахматисткам за выполнение определённых квалификационных требований: звание получает шахматист, дважды выполнивший норму ММ (два балла ММ) и достигший рейтинга 2350 (у женщин 2200).

К 1988 году звание международный мастер присвоено 1434 шахматистам (1202 — мужчинам и 232 — женщинам). Наибольшее число международных мастеров-мужчин насчитывается в СССР — 155, Югославии — 135, США — 78, Венгрии — 76, ФРГ — 56; международных мастеров-женщин: в СССР — 56, Югославии — 22, Румынии — 17, Венгрии и США — по 13, Польши — 11. Шахматистки Е. И. Быкова, Н. Т. Гаприндашвили, Ж. Полгар, О. Н. Рубцова, Л. В. Руденко и М. Г. Чибурданидзе удостоены звания международных мастеров среди женщин и мужчин.

Звание международного мастера является промежуточным между мастером ФИДЕ (аналог российского мастера спорта) и гроссмейстером. Однако для получения звания гроссмейстера выполнение нормы международного мастера не обязательно, и в случае соответствующего успеха шахматист может стать гроссмейстером, минуя промежуточное звание (например: Ларри Кристиансен, Владимир Крамник).

Рейтинг Эло международных мастеров находится в пределах от 2400 до 2500.

Мужчины

Женщины

Литература

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФИДЕ

Списки шахматистов
Шахматные звания